Patrick Süskind, een Duits schrijver
Walter Süskind, verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
Süskind (film), Nederlandse film uit 2012

Zie ook 
 Susskind (doorverwijspagina)